Esepo es el nombre de dos personajes de la mitología griega:
 Esepo, un hijo de Bucolión y Abarbarea, hermano gemelo de Pédaso. Como nieto que era de Laomedonte, luchó en el bando troyano durante la guerra de Troya, pero fue muerto por Euríalo, quien le despojó de sus armas. 
 Esepo, un oceánida, hijo por tanto de Océano y Tetis, que se identifica con un río de la región de Tróade.

Enlaces externos 

 Esepo el oceánida en el sitio Theoi Project; en inglés.